Youbou kan syfta på följande platser:

Guinea och Elfenbenskusten

 Cavally, vattendrag,

Kanada 

 Youbou, British Columbia, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar